Клетна́я () — деревня в Пинском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Валищенского сельсовета. Расположена в 11 км от автодороги Ивацевичи — Пинск — Столин (Р-6) в 50 км от города Пинск. По переписи населения 2019 года в деревне насчитывалось 165 человек.

История 
 Начало XVII века — является собственностью Терлецких. Позже (до 1939 года) — владение Скирмунттов
 Начале XX века — население составляет 89 человек
 Апрель 1944 года — фашисты уничтожили 32 двора, убили 12 жителей

Достопримечательности 
 Памятник жертвам фашизма

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Пинского района